92-я пехотная дивизия () — дивизия Армии США.

Соединение впервые создано в октябре 1917 года, вскоре после вступления США в Первую мировую войну, в Кэмп-Фанстоне, Канзас, за счёт комплектования афроамериканцев из всех штатов страны. В 1918 была переброшена в Европу, где она приняла участие в военных действиях на Западном фронте, выполняя преимущественно роль поддержки боевых подразделений Американского экспедиционного корпуса.

Во времена Второй мировой войны вела активные боевые действия на Итальянском фронте в составе 5-й армии; стала единственной в армии США дивизией укомплектованной афроамериканцами, что билась в рядах вооружённых сил непосредственно на фронте.

История 
24 октября 1917 года 92-я пехотная дивизия была создана в составе Национальной армии, через 6 месяцев после вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну. Дивизия имела в своем составе 183-ю (365-й и 366-й пехотные полки) и 184-ю пехотные бригады (367-й и 368-й пехотные полки), а также части и подразделения артиллерии, инженерных войск и связи. Официально дивизия сформирована 27 октября 1917 в Кэмп-Фанстоне, Канзас.

18 июля 1918 года 92-я дивизия была отправлена на Западный фронт в состав Американских экспедиционных сил. Артиллерия дивизии приняла участие в Мёз-Аргоннской операции во время 100-дневного наступления войск союзников на Западном фронте. В общем дивизия понесла в боях 1647 потерь: 120 — погибших и 1527 — раненых. В феврале 1919 года расформирована.

15 октября 1942 года, через 10 месяцев после вступления США в войну, дивизия была создана во второй раз и осуществляла почти два года подготовку к боевым действиям в Форт Гуачука, Аризона, на территории США. В конце июля 1944 года 370-пехотный полк первым передислоцировали в Европу, где часть придали на усиление 1-й бронетанковой дивизии, сражавшейся в Центральной Италии. 22 сентября 1944 года на Итальянский театр войны перебросили остальные дивизии, где она приняла участие в составе 5-й армии генерала Л.Траскоттав боях против немецких и итальянских войск на севере Италии. За время боевых действий дивизия понесла потери: 2997 человек, из них — 548 — погибшими, 2187 — ранеными, 206 — пропали без вести и 56 — попали в плен.

Литература 
 Daugherty, James Harden (2009). The Buffalo Saga: a story from World War II U.S. Army 92nd Infantry Division known as the Buffalo Soldiers. Xlibris Corp. ISBN 1-4363-9654-9.
 Gibran, Daniel K. (2001). The 92nd Infantry Division and the Italian Campaign in World War II. McFarland & Company. ISBN 0-7864-1009-4.
 Hargrove, Hondon B. (1985). Buffalo Soldiers in Italy: Black Americans in World War II. McFarland & Company. ISBN 0-89950-116-8.

Примечания 

Пехотные дивизии США во время Первой мировой войны
Пехотные дивизии США во время Второй мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1917 году